Stella Matutina («  » en latin) peut désigner :

 l'église Stella-Matutina de Saint-Cloud dans le département des Hauts-de-Seine ;
 le collège Stella Matutina de Feldkirch, ancien établissement jésuite en Autriche ;
 la société secrète britannique Stella Matutina ;
 la congrégation religieuse Maria Stella Matutina ;
 le musée Stella Matutina, un musée industriel situé sur l'île de La Réunion ;
 un vers dans les Litanies de Lorette
 le club de football Stella Matutina FC du Burundi.